Государственная премия имени Коста Хетагурова (Премия имени Коста Хетагурова, Премия имени Коста Хетагурова (Северная Осетия), официальные названия — Государственная премия Северо-Осетинской АССР им. К. Л. Хетагурова (1964—1991), Государственная премия Республики Северная Осетия-Алания имени Коста Хетагурова в области литературы и искусства (с 2003)) — высшая награда республики Северная Осетия в области литературы и искусства.

О премии 

В Северной Осетии-Алании присуждается Государственная премия Республики Северная Осетия-Алания имени Коста Хетагурова в области литературы и искусства. В соответствии с действующим положением, Госпремия Республики Северная Осетия-Алания им. К. Хетагурова присуждается за создание произведений литературы и искусства, получивших общественное признание и являющихся выдающимся творческим вкладом в культуру Осетии. Один раз в три года присуждаются две премии: одна в области литературы и одна в области искусства.
Не допускается выдвижение авторов на соискание премии посмертно, за исключением случая, когда смерть автора наступила после его выдвижения на соискание Государственной премии имени Коста Хетагурова.

Лицу, удостоенному Государственной премии Республики Северная Осетия-Алания имени Коста Хетагурова, присваивается почетное звание «Лауреат Государственной премии имени Коста Хетагурова в области литературы (искусства)», вручается денежное вознаграждение, диплом и нагрудный знак.

Государственная премия имени Коста Хетагурова вручается Главой Республики Северная Осетия-Алания в торжественной обстановке в день рождения Коста Хетагурова (15 октября).

Из истории премии 
В Северной Осетии премия им. Коста Хетагурова была учреждена в 1964 году. Присваивается с 1967 года. До 1991 года награждали, как правило, по двое лауреатов.

Первыми лауреатами премии в 1965 году стали Николай Тихонов и Владимир Тхапсаев.

Лауреаты 
 1964
 Абаев, Василий Иванович
 Мамсуров, Дабе Хабиевич

 1965
 Тихонов, Николай Семенович
 Тхапсаев, Владимир Васильевич

 1966
 Марзоев Сергей Тимофеевич
 Плиев Христофор Сосланович

 1967
 Кайтуков Георгий Харитонович
 Бритаева Зарифа Елбыздыкоевна, Кеворков Борис Георгиевич, Вершинин Вячеслав Григорьевич, Дубровина Ирина Львовна, Соколов-Беллонин Владимир Борисович, Дружнов Борис Михайлович, Келл Александр Александрович

 1969
 Хаханов Дудар Соломонович

 1970
 Калманов Батр Николаевич

 1972
 Плиев Харитон Давидович

 1973, 1974
 Цагараев Максим Николаевич
 Ядых Павел Арнольдович

 I975
 Труппа джигитов Осетии «Али-Бек» Союзгосцирка Министерства культуры СССР

 1976, 1977
 Цирихов Михаил Тасолтанович
 Северо-Осетинский государственный ансамбль народного танца «Алан»

 1978—1979
 Муртазов Борис Алхастович

 1980—1981
 Джанаев Азамбек Васильевич

 1982—1983
 Тотиев Борис Александрович, Ходов Николай Васильевич, Козырев Руслан Рамазанович

 1986—1987
 Хетагуров Казбек Акимович

 1988—1989
 Дюмезиль Жорж (Франция)
 Цаллагов Владимир Николаевич, Гаспарянц Рафаэль Сетракович, Немысский Михаил Александрович
 Галаев Борис Александрович

 1990—1991
 Джикаев Шамиль Федорович
 Дзбоев Михаил Николаевич, Губаев Заур Хазбиевич
 Дзиваев Анатолий Гаврилович, Макоев Ацамаз Владимирович, Дзуцев Артур Узаирович, Сабанов Тамерлан Малиевич

 1992—1993
 Комаева Римма Заурбековна
 Цихиев Маирбек Борисович, Ватаев Бимболат Заурбекович, Ходов Камал Хазбиевич
 Цориев Султан Татарканович, Гаврилов Георгий Сергеевич

 1994—1995
 Плиев Григорий (Грис) Дзамболатович
 Хаев Владимир Касполатович, Дзиов Казбек Ахбердович

 1998
 Алборов Феликс Шалвович
 Камерный хор Министерства культуры и искусства РСО-А
 Кусов Генрий Измаилович
 Магометов Ахурбек Алиханович
 Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Академии художеств РФ

 1999
 Республиканская газета «Рæстдзинад»
 Газданов Булат Гаппоевич
 Брискин Анатолий Аркадьевич

 2000
 Дударова Вероника Борисовна
 Мецаев Казбек Кайсынович,
 Черчесов Борис Хаджумарович,
 Дзахова Зинаида Давидовна,
 Бекоева Роза Ясоновна,
 Галаов Анатолий Ильич

 2001
 Дзасохов Музафер Созырикоевич
 Коллектив детского ансамбля национального танца «Маленький джигит» Республиканского Дворца творчества детей и юношества (руководитель Т. Д. Кокаев)
 Гамзатов Расул Гамзатович

 2002—2003
 Хугаев Георгий Доментьевич
 Гудиев Герман Георгиевич
 Тамерьян Юлий Авдеевич, Поляков Николай Александрович, Серёгина Наталья Владимировна, Елпатова Наталья Сергеевна, Уваров Владимир Иванович

 2004—2005
 Эмилия Максимовна Цаллагова
 Цгоев Хазби Федорович

 2007—2008
 Бзаров Руслан Сулейманович, Бзаров Альберт Измаилович, Кайтуков Аслан Дзибоевич
 Гергиев Валерий Абисалович
 Кибиров Тимур Юрьевич

 2010—2011
 Кокаев Тотраз
 Абисалов Юрий
 Кузнецов Владимир Александрович
 Баскаева Эльза

 2013—2014
 Агнаев Гастан
 Келехсаев Магрез
 Чибиров Людвиг, Канукова Залина, Цуциев Аслан

 2016—2017
 Цомартов Изатбек
 Гулуев Вячеслав

 2021
 Кесаев Батраз — за поэтический сборник на осетинском языке «Уды дзангарджыта» (Колокола души)
 Сикоев Тимур, Караев Алик, Халиев Мераб (авторский коллектив) — за постановку конно-поэтической композиция «Праздник в горах», посвященная 160-летию Коста Хетагурова

См. также 
 Премия имени Коста Хетагурова (Южная Осетия)

Примечания

Литература

Ссылки 
 ПРЕМИЯ ИМ. КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА 

Премии СССР
Награды, появившиеся в 1965 году
Награды Северной Осетии — Алании
Культура Северной Осетии
Премия имени Коста Хетагурова (Северная Осетия)